|}

Die Bahnstrecke Kaliningrad–Tschernyschewskoje führt vom Bahnhof Kaliningrad-Passaschirski in östlicher Richtung zum Grenzbahnhof Tschernyschewskoje (Eydtkuhnen/Eydtkau) an der russisch-litauischen Grenze. Über diese Grenze besteht ein Übergang zum litauischen Grenzbahnhof Kybartai. Die Strecke ist Ausgangs- und Endetappe für Expresszüge zwischen Kaliningrad und Moskau, Sankt Petersburg und Adler (Sotschi). Seit Juni 2019 wird Tschernyschewskoje auch in Nahverkehr von Kaliningrad aus angefahren.

Historisch gesehen handelt es sich um den östlichsten Abschnitt der Preußischen Ostbahn-Strecke von Berlin nach Eydtkuhnen/Eydtkau. Dieser Abschnitt der Ostbahn kam 1945 zur Sowjetunion. Seit der erneuten Unabhängigkeit Litauens verläuft an der früheren deutsch-russischen Grenze die Grenze zwischen Russland und Litauen. Die russische Grenzabfertigung fand zunächst im Bahnhof Nesterow (Stallupönen/Ebenrode) statt; der alte Grenzbahnhof Eydtkuhnen unmittelbar an der Grenze war nach 1945 funktionslos geworden und seine Anlagen wurden demontiert. Wegen der begrenzten Kapazitäten in Nesterow wurde 2017 in Tschernyschewskoje ein neuer Grenzbahnhof in Betrieb genommen.

Weblinks 
 Fahrplan auf www.kppk39.ru

Einzelnachweise 

Spurweite 1435 mm
Spurweite 1520 mm
Bahnstrecke in der Oblast Kaliningrad